

Persone 
 Anna de La Tour d'Auvergne (1496-1524) – signora de La Tour, contessa d'Alvernia e di Lauragais e contessa consorte d'Albany
 Anne Marie Louise de La Tour d'Auvergne (1722-1739) – nobildonna francese e moglie di Charles de Rohan
 Bertrand V de La Tour d'Auvergne (1400-1461) – signore de La Tour e conte d'Alvernia e conte di Boulogne 
 Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne (1706-1771) – nobile francese e membro del potente Casato di La Tour d'Auvergne
 Emmanuel Théodose de La Tour d'Auvergne, Cardinal de Bouillon (1643-1715) – cardinale francese
 Emmanuel Théodose de La Tour d'Auvergne, Duc de Bouillon (1688-1730) – nobiluomo francese e governatore del sovrano Ducato di Bouillon
 Enrico de La Tour d'Auvergne (1555-1623) – duca di Buglione e maresciallo di Francia
 Frédéric Maurice Casimir de La Tour d'Auvergne (1702-1723) – principe di Turenne 

 Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652) – generale francese, uno dei leader della Fronda
 Giovanni III de La Tour d'Auvergne (1467-1501) – signore de La Tour, conte d'Alvernia e conte di Lauragais
 Godefroy de La Tour d'Auvergne (1728-1792) – membro del Casato di La Tour d'Auvergne
 Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne (1636-1721) – nobiluomo francese e membro del Casato di La Tour d'Auvergne
 Henri de La Tour d'Auvergne, visconte di Turenne (1611-1675) – generale francese
 Henri-Osvald de La Tour d'Auvergne (1671-1747) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Jacques Léopold de La Tour d'Auvergne (1746-1802) – membro del Casato di La Tour d'Auvergne
 Louis Henri de La Tour d'Auvergne (1679-1753) – membro del Casato di La Tour d'Auvergne
 Maddalena de La Tour d'Auvergne (1498-1519) – figlia di Giovanni III de La Tour d'Auvergne e di Giovanna di Borbone-Vendôme 
 Marie Charlotte de La Tour d'Auvergne (1729-1763) – nobildonna francese e membro del Casato di La Tour d'Auvergne
 Maria Henriette de La Tour d'Auvergne (1708-1728) – Margravina di Bergen op Zoom per proprio diritto fino alla morte di suo padre
 Marie Louise de La Tour d'Auvergne (1725-1793) – nobildonna francese appartenente al Casato di La Tour d'Auvergne

Storia di famiglia 
 Casato di La Tour d'Auvergne – famiglia nobile francese. Il ramo maggiore, estinto nel 1501, detenne il titolo di Conti d'Alvernia e Conti di Boulogne per circa mezzo secolo